Molekulska formula -{C18H27NO}- se može odnositi na:

 3-MeO-PCP
 4-MeO-PCP